Jean-François Hamtramck, 1756-1803, Canadien français du Québec, devenu officier dans l'Armée continentale de la Guerre d'indépendance des États-Unis. Son nom est parfois anglicisé en John Francis Hamtramck.

La ville d'Hamtramck au Michigan a été nommée en son honneur.

Homonymie